DGS est l'acronyme de :
 Deutsche Gebärdensprache (« langue des signes allemande ») ;
 Deutsche Gesellschaft für Soziologie (« Société allemande de sociologie ») ;
  ( « Société allemande pour l'énergie solaire ») ;
 Directeur général des services, exerçant en France les fonctions de direction des services dans les communes de plus de , et les communautés de communes de plus de . Désigne aussi le secrétaire général d'université, responsable des services administratifs et techniques dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) ;
 Denis Gautier-Sauvagnac, un haut fonctionnaire français qui est parfois désigné par DGS dans certains médias français ;
 Direction générale de la Santé, du ministère français chargé de la santé ;
 Direcção Geral de Segurança (« Direction générale de sécurité »), la police politique portugaise, entre 1969 et 1974, ancienne PIDE.